Aleksandar Kostić ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Kostić (Sexualwissenschaftler) (1893–1983), jugoslawischer Mediziner und Sexualwissenschaftler
 Aleksandar Kostić (Fußballspieler) (* 1995), österreichischer Fußballspieler